Тетрарх может относиться к:
 Тетрарх (четверовластник) — один из четырёх правителей в тетрархии (форме правительства с четырьмя равноправными властителями).
 Mk VII «Тетрарх» — британский лёгкий танк времён Второй мировой войны.